Стадион:
 Стадион — комплексное спортивное сооружение, включающее совокупность спортивных сооружений (одно из которых является центральным — ядро, в том числе футбольное поле, беговые дорожки, места для прыжков и метаний, окружённое трибунами для зрителей) и футбольных и других площадок на одной территории.
 Слово «Стадион» также может входить в название стадионов, см.:

 
 

 
 

 
 

 Стадион (стадий) — единица измерения расстояний в древних системах мер многих народов, введённая впервые в Вавилоне, затем перешедшая к грекам и давшая название спортивному сооружению.
 Стадион — апория Зенона.
 «Стадион» — советская рок-опера 1985 года.
 «Стадион» — советская хард-рок-группа.
 «Стадион» — чешский хоккейный клуб из города Литомержице.

Платформа 
 Стадион — закрытая платформа Северо-Кавказской железной дороги в Хостинском районе Сочи.

Станции метро

См. также 
 Стадий
 Штадион (значения)
 Штадион (фамилия)